Ву́лиця Но́викова-Прибо́я — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Новикова-Прибоя — вулиця в місті Київ
 Вулиця Новикова-Прибоя — вулиця в місті Нікополь, Дніпропетровська область
 Вулиця Новикова-Прибоя — вулиця в місті Севастополь

Вулиця Новикова-Прибоя — вулиця в місті Волгоград
 Вулиця Новикова-Прибоя — вулиця в місті Іркутськ
 Вулиця Новикова-Прибоя — вулиця в місті Нижній Новгород

Вулиці, названі на честь людей